Vielma es el apellido venezolano, y puede referirse a:

 Leonel Vielma, defensor de fútbol venezolano; 
 José Vielma Mora, político y exmilitar venezolano, actual gobernador del estado Táchira; o
 Karla Jiménez de Vielma, abogada venezolana, primera dama del estado Táchira y esposa del gobernador Vielma Mora.